Magos-tetői-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Magos-tetői-barlang, a Hosszú-tetői-barlang másik neve.
 Magos-tetői-barlang, a Magas-tetői-barlang másik neve.